Dworkin je příjmení, které nosí více osobností:
 Andrea Dworkin (1946–2005)
 David Dworkin (* 1934)
 Gerald Dworkin (* 1937)
 Keith Dworkin
 Ronald Dworkin (1931–2013) – americký filosof práva a politický filosof
 Ronald W. Dworkin

Jiný význam 
 Dworkin – fiktivní postava ve světě Amber

Související články 
 Dvorkin (-a)

Židovská příjmení
Ruská příjmení